Il doppio del torneo di tennis Neu Ulm Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Gustavo Luza e Daniel Orsanic che hanno battuto in finale Bruce Derlin e Steve Guy 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Andrej Ol'chovskij /  Dmitrij Poljakov (quarti di finale)
 David Prinosil /  Tomáš Anzari (quarti di finale)

 Brent Haygarth /  Marcos Ondruska (semifinali)
 Tomas Nydahl /  Branislav Stankovič (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Neu Ulm Challenger 1992